Villaverde eller Villa Verde kan syfta på:

Personer 
 Cirilo Villaverde (1812–1894), kubansk poet, journalist och frihetskämpe
 Hugo Villaverde (född 1954), argentinsk fotbollsspelare
 José Fernández-Villaverde (1902–1988), spansk diplomat
 José Villaverde Fernández (1763–1825), spansk dramatiker
 Raimundo Fernández Villaverde (1848–1905), spansk politiker
 Ramón Villaverde (1930–1986), uruguayansk fotbollsspelare
 Teresa Villaverde (född 1966), portugisisk filmregissör

Geografi

Filippinerna
 Villaverde, Nueva Vizcaya, filippinsk kommun

Italien 

 Villa Verde, Sardinien, Sardinien, Provincia di Oristano,

Spanien

 Villaverde (Madrid), stadsdel i den spanska huvudstaden
 Villaverde de Guadalimar (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Villaverde de Guadalimar (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Albacete, 
 Villaverde de Guareña (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaverde de Guareña (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villaverde de Íscar, spansk kommun
 Villaverde de Medina, ort och kommun, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, 
 Villaverde de Montejo, spansk kommun
 Villaverde del Monte (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde del Monte (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde del Río (kommun), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villaverde del Río (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Sevilla, 
 Villaverde de Rioja, spansk kommun
 Villaverde-Mogina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde-Mogina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Burgos, 
 Villaverde y Pasaconsol (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Villaverde y Pasaconsol (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
  Valle de Villaverde, spansk kommun

USA 

 Villa Verde, Texas, ort, Texas, Hidalgo County,